Seris et Séris peuvent déginer :
 Séris, commune française située dans le département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire. 
 Jean-Pierre Séris (1941-1994), philosophe français.
 Seris, entreprise française de sécurité privée.

Voir aussi 
 Serris, commune française du département de Seine-et-Marne, dans la région Île-de-France.